9-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 12 по 16 марта 1974 года. Победу, третий год подряд, одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 780 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1974 на FirstCycling

1974 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1974 году
Март 1974 года